AE – Zjednoczone Emiraty Arabskie (oznaczenie kodowe ISO 3166-1)
 .ae – krajowa domena internetowa najwyższego poziomu przypisana dla stron internetowych Zjednoczonych Emiratów Arabskich
 Ae – dwuznak, również jako ligatura Æ i transkrypcja Ä
 AE w nazwach greckich klubów sportowych: Αθλητική Ενωση (Athlitiki Enosi) – związek atletyczny, np. AE Larisa, AE Aigaleo
 AE "Action Express" – opracowany w połowie XIX w. typ naboju o wyjątkowo wysokiej prędkości początkowej, np. .50 AE, .41 AE, 9 x 22 mm AE
 AE – Alians Ewangeliczny w RP
 zdarzenia niepożądane